Kanpyō (razdoblje), razdoblje iz japanske povijesti
kanpyō (hrana), hrana iz japanske kuhinje